Columnella är ett släkte av mossdjur. Columnella ingår i familjen Farciminariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Columnella